Ottone kan syfta på:

 Ottone (Händel) – opera av Georg Friedrich Händel.

Geografi

Italien 

 Ottone, Emilia-Romagna, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, 

Robotskapade Italienförgreningar